Озеро-Петровское — село в Троицком районе Алтайского края. Входит в состав Заводского сельсовета.

История 
Основан в 1895 г. В 1928 году посёлок Петровское озеро состоял из 18 хозяйств, основное население — русские. В административном отношении входил в состав Дундихинского сельсовета Больше-Реченского района Бийского округа Сибирского края.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 97 %.

Примечания 

Населённые пункты Троицкого района (Алтайский край)